La Société du réseau informatique des collèges (SRIC) est une organisation fondée en 1998. Elle est un important fournisseurs de produits et de services en technologies de l'information auprès des institutions réseau québécois des CÉGEPs.

L'organisation a été vendu en 2012 à l'entreprise Skytech Communications inc. et a été dissoute en 2018.

Produits et services

Bleumanitou 
Bleumanitou était un portail web de services en ligne offert aux étudiants et professeurs des collèges et cégeps québécois. Il permettait notamment de consulter ses résultats d'évaluation ainsi que son horaire.

Liens externes 
  Société du réseau informatique des collèges

Enseignement collégial au Québec
Internet au Québec
Fournisseur d'accès à Internet ayant son siège au Canada
Ancien fournisseur d'accès à Internet
Association ou organisme disparu au Québec